Глущенко Олександр Леонідович (нар. 30 вересня 1981, м. Київ) – член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, співзасновник та видавець журналу MediaSat, автор інтернет-проєкту «PROTV.UA», медіаексперт.

Освіта 
Закінчив Національну академію Державної податкової служби України (нині – Державний податковий університет):

 2002 р. – «Фінанси» (спеціаліст);
 2003 р. – «Право» (бакалавр).

Професійна діяльність 
У 2003 році став співзасновником інтернет-порталу «PROTV.UA». 

У 2006 році разом із засновниками бренду Openbox запустив в друк журнал MediaSat, що спеціалізувався на темах про телебачення, радіомовлення та телекомунікації.

З 2010 року є членом Громадської Ради при Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення.

2014-2019 рр. – радник на громадських засадах голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. 

2015-2017 рр. – член Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України.

2016-2019 рр. – член Експертної комісії в Державному агентстві України з питань кіно.

2016-2019 рр. – член Громадської ради у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України.

2016-2021 рр. – член Правління Інтернет асоціації України.

У квітні 2021 року запустив Youtube-канал «Переговорка». Формат проєкту – інтервʼю з людьми, які досягли успіху в певній сфері.

З вересня 2021 року працює радником голови правління в Національній суспільній телерадіокомпанії України. 

Глущенко регулярно пише та коментує інформацію щодо питань телекомунікацій для ЗМІ (зокрема для Speka, Детектор медіа, dev.ua, Фокус). 

Є співорганізатором конференцій та круглих столів, присвячених переходу України на цифрове ефірне мовлення, розвитку ринку платного ТБ, впровадженню новітніх технологій, боротьбі з піратством.

Засновник української інтернет-спільноти фахівців галузі ТБ, телекомунікацій, ІТ «Телеком-кружок».

Нагороди та відзнаки 
Почесна грамота Національної Ради України за вклад в розвиток галузі телебачення – 2012 р., 2014 р.

У вересні 2016 року за версією щорічної Премії Telecom Awards, що відбувається в рамках Всеукраїнської конференції Telecom Ukraine, визнаний експертом року.

Посилання 
Youtube-канал «Переговорка»

Facebook-сторінка Олександра Глущенка

Примітки